Севастопольская ордена Нахимова бригада ракетных катеров — флотское формирование (соединение) ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России. 

В  годы именовалась —  дивизия торпедных катеров, до 30 октября 1961 года —  бригада торпедных катеров ЧФ ВМФ СССР.

Условное наименование — войсковая часть № 72165 (в/ч 72165). Управление (штаб) — Севастополь

История

ВМФ СССР 
Датой основания соединения считается 20 августа 1919 года, когда катера-истребители «Смелый», «Дерзкий» и «Жуткий» высадили на Волге, у Камышина, десант против интервентов и белогвардейцев.

Позднее катера вошли в состав Черноморского дивсторката (дивизион сторожевых и торпедных катеров).

В 1929 году дивстократ был преобразован в Отряд торпедных катеров, а через год — в Отдельный дивизион торпедных катеров. По мере поступления в состав дивизиона новых торпедных катеров типа «Г-5» возникла необходимость в реформировании соединения, и в 1932 году дивизион торпедных катеров был переформирован в Бригаду торпедных катеров Морских сил Чёрного моря ВМС РККА (после  — Черноморского флота РК ВМФ). В 1940 году, в связи с увеличением боевого состава, на основе бригады были сформированы  и  бригады торпедных катеров ЧФ. Оба соединения участвовали в Великой Отечественной войне.

В начале  годов  бригада торпедных катеров была переформирована в  дивизию торпедных катеров, через семь лет реформирована в  бригаду торпедных катеров.

ВМФ РФ 

По итогам 2008 года бригада была объявлена лучшей в ВМФ России.

На 2010 год бригада кораблей состояла из:
 управления;
  Новороссийского Краснознамённого дивизиона малых ракетных кораблей;
  Сулинского Краснознамённого дивизиона ракетных катеров.

С 2012 года в состав бригады входила тактическая группа ракетных катеров (командир капитан 2 ранга  и дивизион малых ракетных кораблей (командир капитан 1 ранга 

В 2022 году ряд кораблей бригады участвовали в российско-украинском конфликте, применяя с акватории Черного моря крылатые ракеты, в том числе Калибр и иное управляемое ракетное оружие. 25 марта 2022 года они поразили цели на территории материковой Украины, в том числе склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области. С помощью высокоточной крылатой ракеты «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева.

Командиры соединения 
Соединением в различные годы командовали:

41-я дивизия 
 1951—1953 — капитан 1-го ранга Гвоздецкий А. И.;
 1953—1955 — контр-адмирал Осипов С. А.;
 1955—1957 — контр-адмирал Гвоздецкий А. И.;
 1957 — контр-адмирал Коршунович С. Г.;
 1957—1958 — капитан 1-го ранга Максимов П. В.;
 1958—1959 — капитан 1-го ранга Ваганов Б. П.;

26-я бригада 
 1959—1963 — капитан 1-го ранга Кананадзе Александр Георгиевич;

41-я бригада 
 1959—1967 — капитан 1-го ранга Шкутов Евгений Германович;
 1967—1972 — капитан 1-го ранга Третьяков Валентин Георгиевич;
 1972—1978 — капитан 1-го ранга Комар Алексей Фёдорович;
 1978—1983 — капитан 1-го ранга Дубровский Фёдор Петрович;
 1983—1987 — капитан 1-го ранга Головлёв Иван Борисович;
 1987—1989 — капитан 1-го ранга Богданов Борис Евгеньевич;
 1989—1997 — капитан 1-го ранга Костырко Юрий Петрович;
 1997—2002 — капитан 1-го ранга Сапрыкин Вячеслав Михайлович;
 2002 — 2006 — капитан 1-го ранга Суров Алексей Борисович;
 2006 — 2010 — капитан 1-го ранга Земский Юрий Станиславович.
 2010 — 2015 — капитан 1-го ранга Толмачёв Александр Вячеславович
 2015 — 2018 — капитан 1-го ранга Васильчук Дмитрий Васильевич;
 2018 — 2020 — капитан 1-го ранга Воробьёв Игорь Викторович.
2020 — по настоящее время — капитан 1 ранга Ткаченко Валерий Павлович
2022 по настоящее время -капитан 1 ранга Транковский Валерий Николаевич

Примечания

Литература 
 
 
 
 Владимир ПАСЯКИН Молнии над морем. . Красная звезда. 25.07.2007. 
 Капитан 1 ранга В. Пасякин Молнии над морем. Передовое соединение ВМФ. - Морской сборник № 9, 2007 г.

Ссылки 

 

Соединения Черноморского флота
Бригады ракетных катеров ВМФ СССР
Бригады торпедных катеров ВМФ СССР
Дивизии торпедных катеров ВМФ СССР